«Рождённая танцевать» () — американский музыкальный фильм 1936 года. Двукратный номинант на «Оскар» (1937) в номинациях «Лучшая песня» и «Лучшему хореографу»; дебютная роль актёра Эдди Константина; первый фильм, в котором запел актёр Джеймс Стюарт; один из первых фильмов, в которых был использован эффект стереофонии.

Сюжет 
Одинокий моряк-подводник Тед Баркер влюбляется в девушку по имени Нора Пейдж, которая мечтает стать бродвейской танцовщицей. Вскоре Тед спасает пекинеса звезды Бродвея, Люси Джеймс, который упал за борт во время экскурсии гражданских лиц на военную подводную лодку, где Тед служит. Люси влюбляется в Теда, и он отправляется на свидание с ней в ночной клуб, несмотря на то, что уже встречается с Норой.

В утренних газетах появляется фото Люси и Теда, что вызывает скандал как со стороны Норы к Теду, так и со стороны продюсера певицы к Люси. Вскоре Нора начинает выступать вместо Люси Джеймс.

Композиции 
 Rolling Home (1936)
 Rap, Tap on Wood (1936)
 Hey, Babe, Hey (1936)
 Entrance of Lucy James (1936)
 Love Me, Love My Pekinese (1936)
  (1936)
  (1936)
 Swingin' the Jinx Away (1936)
  (1894)
  (1843)
  (1924)

В ролях 
 Элинор Пауэлл — Нора Пейдж  (вокал — Марджори Лэйн)
 Джеймс Стюарт — Тед Баркер, моряк-подводник
 Вирджиния Брюс — Люси Джеймс, бродвейская звезда
 Уна Меркел — Дженни Сакс
  — Ганни Сакс, муж Дженни Фрэнсис Лангфорд — Пеппи Тёрнер
  — Персиваль Дингби, капитан подводной лодки
  — Джеймс Маккей, продюсер Люси Джеймс
 Бадди Эбсен — Маш Трейси
  — Салли Сакс, дочь Ганни и Дженни
  — полицейский в парке
 Эдди Константин — моряк-подводник (в титрах не указан)

 Примечания 

 Ссылки 
 Рождённая танцевать на сайте tcm.com'' 

Мюзиклы 1936 года
Фильмы-мюзиклы США
Фильмы США 1936 года
Мюзиклы Кола Портера
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы MGM
Фильмы Роя Дель Рута